Нахва́льское — село в Сухобузимском районе Красноярского края, административный центр Нахвальского сельсовета.

География 
Расположено село в 80 км к северу-востоку от краевого центра — города Красноярска, в 26 км от райцентра — села Сухобузимского, на реке Бузиме, в 8 км от её устья в урочище Нахвальском.

Предположительно, раннее здесь находилось русло Енисея.

История 
Основано село было в 1650-60 годах казаками Черкашиными и Горбуновыми.

В 1930 году в селе было организовано коллективное хозяйство колхоз «Новый путь». С организацией колхозов появилась необходимость в обслуживании техники. В 1934 году в двух километрах от Нахвалки, на Увале, построили МТС.

В 1955 году на базе колхозов из сёл Берег Таскино, Малого Нахвальского, Нахвалки, Высотино, Седельниково, Малиновки, Кекура, Абакшино, Большого Балчуга, Хлоптуново, Подпорога, Ново-Николаевки, Усть-Кана был образован совхоз «Горский» с хозяйственным центром в селе Нахвальском.

В 1992 году совхоз «Горский» преобразовался в АО «Горский».

Население

Транспорт 
Связь с райцентром осуществляется автодорогой районного значения (2,3 категория) «Сухобузимское – Нахвальское – Берег Таскино»

Образование, Здравоохранение, Культура 
В селе имеются: средняя общеобразовательная школа, сельский Дом культуры, библиотека и фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Источники 
 
 Летопись кружка «Поиск» Нахвальской средней школы
 Информационный портал Сухобузимского района

Населённые пункты Сухобузимского района